Sector Balakot es una próxima película en hindi indio sobre la guerra. La película dirigida por Hitesh Paulbhai Khristy y protagonizada por Ridoyanul Hoq, Puneet Issar, Ashmit Patel y Jitendra Trehan.

Trama 
La historia de esta película es un poco sobre la guerra contra el terrorismo, la guerra internacional y el negocio del terrorismo. La historia comienza con una escena de operación encubierta en la que los oficiales de la NIA están asaltando un lugar secreto en la jungla, ya que hay 8 terroristas y 1 autor intelectual escondidos allí, que están planeando un gran evento antes del Día de la Independencia de la India. El personaje principal de esta película es Gun Mafia, que promueve la violencia como negocio en todo el mundo trabajando con criminales y gobiernos.

Elenco 

 Ridoyanul Hoq como Oficial senior de NIA
 Puneet Issar como Jefe de NIA
 Ashmit Patel como Kasim, héroe
 Vipul Gupta como Oficial investigador de la NIA
 Jinal Pandya como Oficial investigador
 Elakshi A Gupta como Esposa
 Jitendra Trehan

Referencias

Enlace externo 
 Sector Balakot en Internet Movie Database

Películas sin estrenar
Películas en hindi